Adda – rzeka we Włoszech
 Adda – rzeka w Sudanie
 ADDA – związek chemiczny
 Adda – królewna z opowiadania Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego